Southampton může být:

 Southampton – město v Anglii
 Southampton (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Southampton (New York) – město v New Yorku
 Southampton (Pensylvánie) – vesnice v Pensylvánii
 Southampton (ostrov) – ostrov v kanadském teritoriu Nunavut